Вулиця Камінна (Бучач)
 Вулиця Камінна (Львів)
 Вулиця Камінна (Тернопіль)